Bajus ist der Name einer französischen Gemeinde:

 Bajus in der Region Hauts-de-France

Bajus ist der Name folgender Personen:

 Michael Bajus (1513–1589), belgischer Theologe der katholischen Kirche
 Peter Bajus (1795–1875), deutscher Schnellläufer und Hofläufer
 Volker Bajus (* 1964), deutscher Sozialwirt und Landtagsabgeordneter (Bündnis 90/Die Grünen)